Мамедова Щель — топоним:

 Мамедова Щель — село в Лазаревском районе городского округа Сочи.
 Мамедова Щель — ущелье с водопадом у одноимённого села в Лазаревском районе города-корорта Сочи, туристический объект Сочинского национального парка.
 Мамедова Щель — железнодорожная платформа в селе Мамедова Щель.